2 miejscowości w Polsce:
 Kaplin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Mogielnica
 Kaplin – osada w woj. wielkopolskim, w pow. międzychodzkim, w gminie Międzychód